L'édition 2017 du tournoi de tennis de Shenzhen se déroule du  au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. David Goffin remporte l'épreuve en simple, Alexander Peya et Rajeev Ram celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Philipp Kohlschreiber, du Brésilien Thomaz Bellucci, du Serbe Janko Tipsarević, du Sud-Coréen Chung Hyeon et du Tchèque, tenant du titre, Tomáš Berdych. Ils sont respectivement remplacés par Marius Copil,  Nicolás Kicker, Alessandro Giannessi, Marcel Granollers et Henri Laaksonen.

Pendant le tournoi 
Zhang Zhizhen,  mondial et issu des qualifications, fait sensation en remportant le premier match de sa carrière sur le circuit ATP contre Rogério Dutra Silva (). Il récidive le lendemain en éliminant cette fois-ci Paolo Lorenzi, tête de série  (). À l'issue du tournoi, il atteint le  du classement mondial, soit une augmentation de 141 places.

Lauréats 
David Goffin remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale Alexandr Dolgopolov.

En double, Alexander Peya et Rajeev Ram décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Nikola Mektić et Nicholas Monroe. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Shenzhen (WTA 2017)
 Tournoi de tennis de Shenzhen
 Saison 2017 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Tennis masculin en 2017
ATP 2017
Shenzhen
Tennis en septembre 2017
Tennis en octobre 2017